Валенти́на Соро́кина
 Сорокина, Валентина Васильевна (1936—2022) — работница сельского хозяйства СССР, свинарка совхоза «Аксубаевский», Герой Социалистического Труда.
 Сорокина, Валентина Мефодьевна (род. 1940) — российский искусствовед, главный хранитель Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова.